И́горь Са́нин:
 Санин, Игорь Александрович (род. 1939) — советский и российский художник.
 Санин, Игорь Васильевич (1926—1996) — советский учёный-физик, профессор.